Зрелищное здание — памятник архитектуры во Владикавказе, Северная Осетия. Выявленный объект культурного наследия России и культурного наследия Северной Осетии. Находится в историческом центре города на углу улиц Маркуса, д. 56 и Титова, д. 13.

Последнее общественное здание, построенное во Владикавказе в дореволюционное время.

Двухэтажное здание из красного кирпича построено в июле 1914 года по проекту архитектора И. В. Рябикина. Здание предназначалось для зрелищных мероприятий. Главным помещением был большой двухсветный зрительный зал. На двух фасадах, выходящих на улицы Маркуса и Титова, находятся полуколонны прямоугольного вида. Согласно проекту на этих полуколоннах должны были размещаться капители, однако из-за начала Первой мировой войны их строительство не было завершено.

Во время Первой мировой войны в здании размещался госпиталь. С 1920 года — «Клуб декабристов» завода «Электроцинк».

С 1968 года в здании находится Северо-Осетинский театр кукол «Саби» (основан в 1943 году").

Примечания

Источники 
 Цаллагов С. Ф., Владикавказ — летопись в камне, Книга-фотоальбом, Владикавказ, дизайн-студия «Веста», 2008. — 136 стр., илл. 320
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 143—144, ISBN 5-93000-005-0
 Киреев Ф. С., Маркуса — Марьинская/ По улицам Владикавказа, Владикавказ, Респект, 2014, стр. 87 — 95, ISBN 978-5-906066-18-4.

Достопримечательности Владикавказа
Здания и сооружения, построенные в 1914 году в России
1910-е годы в Северной Осетии